Emden kan avse:

 Emdengås – en art av tamgås
 Kickers Emden – en tysk fotbollsklubb
 Lane-Emdens ekvation – inom astrofysiken

Personer
 Jacob Emden (1697-1776), en rabbin
 Jacob Robert Emden (1862-1940), en schweizisk astrofysiker och meteorolog
 Richard van Emden, en brittisk författare och TV-producent

Geografi

Tyskland

 Emden, Sachsen-Anhalt – en tidigare kommun i Sachsen-Anhalt, Tyskland
 Emden – en stad i Niedersachsen
 Flugplatz Emden – en flygplats i närheten av Emden (Ostfriesland) i Niedersachsen

USA

 Emden, Illinois
 Emden, Missouri

Se även
 SMS Emden – flera fartyg